Distretto di Palpa – distretto di Lumbini (Nepal)
Distretto di Palpa – distretto della provincia di Palpa (Perù)